Али Карнапоглу (; 30 апреля 1999 года, Трабзон) — турецкий футболист, защитник клуба «Трабзонспор».

Клубная карьера 
Али Карнапоглу — воспитанник турецкого клуба «Трабзонспор». 23 января 2019 года он дебютировал на профессиональном уровне, выйдя на замену в концовке гостевого матча Кубка Турции с «Балыкесирспором». 

22 февраля 2019 года 19-летний футболист дебютировал в турецкой Суперлиге, выйдя на замену в самой концовке гостевого поединка против «Гёзтепе».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Турции 
Игроки ФК «Трабзонспор»